Гуру́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Гія Гурулі (* 1964) — грузинський футболіст.
 Захар Гурулі (1878—1937) — грузинський політик, член Установчих зборів Грузії.
 Олександр Гурулі (* 1985) — грузинський футболіст, син Гії Гурулі.

Грузинські прізвища